Джамасп:
 Джамасп (правил в 496—498/499) — шахиншах («царь царей») Ирана из династии Сасанидов.
 Джамасп — персидский мудрец времён Зороастра.